Аллеройское се́льское поселе́ние:

 Аллеройское сельское поселение — муниципальное образование в Курчалоевском районе Чечни Российской Федерации.
 Аллеройское сельское поселение — муниципальное образование в Ножай-Юртовском районе Чечни Российской Федерации.